Marga Marga puede hacer referencia a:

Estero Marga Marga en la Región de Valparaíso, Chile;
Provincia de Marga Marga en la Región de Valparaíso, Chile;
Valle del Marga-Marga, denominación de origen chilena para vinos procedentes del área vitícola homónima;
Club Deportivo Provincial Marga Marga, equipo de fútbol de Chile;
Mina Marga Marga, destruida por una sublevación mapuche durante la Guerra de Arauco.